Колхи́да — многозначное слово.

Топонимы 
 Колхида — древнее грузинское государство, царство и регион в западной Грузии.
 Колхида — село Гагрского района Абхазии.
 Колхида — область на спутнике Юпитера Ио.

Суда 
 «Колхида» — русский колесный пароход, участник Крымской войны.
 «Колхида» — паровая шхуна 1866 года, с 1892 года переклассифицирована в пароход.
 «Колхида» — яхта 1898 года, известная своим участием в Октябрьской революции.
 «Колхида» — серия морских пассажирских судов на подводных крыльях.

Другое 
 Колхида - советский сорт чая (создан Всесоюзным НИИ чая и субтропических культур в 1973 году, был районирован и выращивался на территории Грузинской ССР)
 «Колхида» — семейство грузовых автомобилей, производившихся на Кутаисском автомобильном заводе.
 «Колхида» — газета, выходившая с 1909 года в Кутаиси.
 (1135) Колхида — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X.
 «Колхида» — прежнее название грузинского футбольного клуба «Колхети-1913» из Поти.

См. также

Примечания